Список пісень гурту Nirvana містить близько ста композицій, які було видано на офіційних студійних альбомах, концертних альбомах, збірках або DVD.

За часів свого існування з 1989 по 1993 роки сіетлський рок-гурт Nirvana випустив три студійних альбоми Bleach (1989), Nevermind (1991) та In Utero (1993), а також дві збірки Hormoaning та Incesticide (1992). В 1994 році, вже після смерті фронтмена Курта Кобейна, гурт видав концертний альбом Unplugged in New York, який містив акустичні версії власних пісень та декілька кавер-версій. Серед подальших платівок Nirvana виділяється великий бокс-сет With The Lights Out, що вийшов в 2004 році та містив багато невиданих раніше пісень й демоверсій.

Список пісень 
Наступний список включає всі пісні Nirvana, що були видані на офіційних альбомах гурту, в алфавітному порядку. Для кожної композиції вказується альбом, на якому вона була опублікована вперше. Сингли виділені напівжирним накресленням, наприклад: «Smells Like Teen Spirit».

демо — демоверсія або запис репетиції;  наживо — концертна версія;  бі-сайд — виходила на зворотній стороні синглу;  неувійшло — не увійшла до альбому.

Кавер-версії 

Хоча на студійних платівках Nirvana надавала перевагу власним пісням, їхнім першим синглом в 1988 році стала кавер-версія Shocking Blue «Love Buzz», яка також увійшла до дебютного альбому Bleach. Через чотири роки гурт випустив збірку Incesticide, до якої потрапили три кавери The Vaselines та Devo, записані під час радіошоу  на BBC. Для свого акустичного концерту для MTV Курт Кобейн обрав цілих шість каверів, серед яких пісні The Vaselines, Девіда Бові та Ледбеллі, а також три композиції Meat Puppets, зіграні разом з братами Кірквудами.

Через десять років після смерті Курта Кобейна вийшов бокс-сет With The Lights Out, який містив рідкісні архівні записи гурту, серед яких концертні виконання пісень Led Zeppelin, а також кавери Wipers, Thunder and Roses, Velvet Underground і навіть Террі Джекса. Пізніше гурт випускав «живі» версії пісень The Cars та .

Рейтинги 
Починаючи з 2014 року (через 20 років після смерті Курта Кобейна) в музичних виданнях та на спеціалізованих сайтах неодноразово публікувались рейтинги найкращих пісень Nirvana, присвячені ювілейним датам колективу. Зокрема, в журналах NME та Rolling Stone, на сайтах Ultimate Classic Rock та Vulture проранжували всі відомі композиції від гіршої до кращої. Редактори сайтів , Louder, , PopMatters, газети The Guardian та інших ЗМІ складали власні списки з десяти, двадцяти або тридцяти кращих пісень гурту. В журналі Rolling Stone також проводили опитування серед читачів, щоб з'ясувати їхній вибір найулюбленіших пісень Nirvana.

На вершину рейтингів найчастіше потрапляли дві композиції: «Smells Like Teen Spirit» з альбому Nevermind (1991), та «Heart-Shaped Box» з In Utero (1993). Саме ці дві класичні платівки містили найбільшу кількість хітів гурту, включаючи «Lithium», «Drain You», «In Bloom», «» (Nevermind), та «All Apologies» (In Utero). Окрім цього до трійки найкращих потрапляли пісні «Sliver» та «Aneurysm», що увійшли до збірки Incesticide (1992), а також останній сингл гурту зі збірки Nirvana (2002) «You Know You're Right».

Див. також 

 Дискографія Nirvana

Примітки 

 
Nirvana